Ketelhot ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Ketelhot (* um 1492–1546), deutscher Reformator
 Florin Ketelhot († 1328), Benediktinerabt in Liesborn

Siehe auch:

 Ketelhodt